Der Grand Prix Hassan II 2011 ist ein Tennisturnier, welches vom 4. bis 10. April 2011 in Casablanca stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2011 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Houston die US Men’s Clay Court Championships gespielt, welche genau wie der Grand Prix Hassan II zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Der letztjährige Einzelsieger Stanislas Wawrinka verteidigte seinen Titel in diesem Jahr nicht. Die Einzelkonkurrenz konnte Pablo Andújar für sich entscheiden, im Finale konnte er sich gegen Potito Starace durchsetzen; dies war Andújars erster ATP-Titel seiner Karriere. Im Doppel konnten Robert Lindstedt und Horia Tecău ihren Vorjahrestitel erfolgreich verteidigen, im Finale besiegten sie das ungesetzte Doppel Colin Fleming und Igor Zelenay. Dies war ihr erster Titel der Saison, der zweite in Casablanca und insgesamt der fünfte gemeinsame Titel.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 28 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 398.250 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 450.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 2. bis 4. April 2011 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 24 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 30 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 31 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Casablanca